Ренон:

 Ренон — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, подчиняется административному центру Больцано.
 Ренон (ум. 905 или 906) — епископ Анжера.